Александр Пресняков:
 Пресняков, Александр Александрович (род. 1921) — советский металлург-ученый, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Пресняков, Александр Васильевич (1917—2010) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Пресняков, Александр Евгеньевич (1870—1929) — российский историк, член-корреспондент АН СССР.